Серге́й Лавро́в:
 
 Лавров, Сергей Викторович (род. 1950) — министр иностранных дел России.
 Лавров, Сергей Владимирович (1965—2011) — казахстанский альпинист.
 
 Лавров, Сергей Осипович (1844—1910) — член III Государственной думы от Самарской губернии.
 Лавров, Сергей Сергеевич (1916—1972)  — русский советский актёр и режиссёр.